Влади́мир Кузнецо́в:
 
 
 Кузнецов, Владимир Анатольевич (1956—2021) — советский и российский актер.
 
 Кузнецов, Владимир Викторович (род. 1942) — российский и советский физик, биофизик, биомеханик и геофизик.
 Кузнецов, Владимир Владимирович (род. 1937) — советский ватерполист.
 Кузнецов, Владимир Георгиевич (1926 — ?) — советский хоккейный судья.
 
 
 Кузнецов, Владимир Ильич (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Владимир Иович (1924—2005) — сценарист.
 Кузнецов, Владимир Маркович (1939—2018) — главный конструктор зенитных управляемых ракет, лауреат Ленинской премии.
 
 
 Кузнецов, Владимир Павлович (1938—2012) — генерал-полковник.

 Кузнецов, Владимир Петрович (1936—2014) — научный сотрудник и журналист, диссидент.
 Кузнецов, Владимир Сергеевич (род. 1954) — губернатор Приморского края (1991—1993).
 Кузнецов, Владимир Степанович (1898—1979) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Кузнецов, Владимир Степанович (1915 — не ранее 1977) — советский офицер, политработник, партийный деятель.
 Кузнецов, Владимир Степанович (1917—2006) — советский руководитель промышленных и конструкторских предприятий.
 Кузнецов, Владимир Фёдорович (род. 1932) — Герой Кузбасса, директор Сибметаллургстроя.

 Кузнецов, Владимир (род. 1986) — российский пранкер, известный как Пранкер Вован.